Новотроицкое сельское поселение — муниципальное образование в Терновском районе Воронежской области.

Административный центр сельского поселения — село Новотроицкое.

География 
Площадь территории — 4737 га

История 
Новотроицкий сельсовет образован 9 марта 1964 года. Законом Воронежской области № 63-03 от 15 октября 2004 года Новотроицкий сельсовет был наделён статусом сельского поселения.

Административное деление 
В состав поселения входят:
 село Новотроицкое,
 деревня Раздольное.

Инфраструктура 
На территории поселения работает МОУ Новотроицкая средняя общеобразовательная школа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Новотроицкого сельского поселения

Муниципальные образования Терновского района
Сельские поселения Воронежской области